

Code 
KE est un code, qui signifie :
 Kenya, 
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .ke
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la norme ISO 3166-1, alpha 2, (liste des codes pays), 
 Céphalonie, selon la liste des immatriculations grecques,
 Korean Air, selon le code AITA des compagnies aériennes,

Patronyme 

 Ke Jie, joueur de go chinois ;
 Ke Jiusi, peintre chinois ;
 Ke Zhi-zhang, joueur japonais et taïwanais de rugby à XV.

Autres 
Ke peut faire référence à :
 ke, une subdivision de la journée utilisé dans le monde chinois, représentant un centième de jour, soit 14,4 minutes, un peu moins d'un quart d'heure.
 Ke, un artiste de musique électronique ayant participé au festival Nordik Impakt,
 un prénom breton masculin,
 Kétamine
 produit ionique de l'eau (voir Autoprotolyse)

Code